Львиные ворота (по месту своего последнего документально зафиксированного нахождения именуются также «Преображенские ворота» или «Преображенский портал») — монументальное архитектурно-декоративное сооружение середины XVII века в виде арочного портала, выполненного из блоков белого камня различной формы, покрытых сплошным резным узором с райской флорой и фауной, государственной символикой и сложными орнаментами. Резной декор имел первоначально полихромную раскраску, скрытую затем под многочисленными слоями побелки.

Название «Львиные» происходит от двух парных скульптурных фигур львов, входящих в основу композиции и выполняющих роль архитектурных гирек. Памятник имел очень сложную историю своего бытования, сопровождавшуюся утратами его отдельных фрагментов.

История 

Поскольку документальных свидетельств о бытовании памятника и его внешнем виде ранее начала XIX века не сохранилось, реконструкция его первоначального облика, местоположения проводилась путём сложных комплексных исследований, включающих в себя анализ стилистических, конструктивных и иных особенностей этого уникального объекта.

Кремлёвский период 
Наиболее вероятной гипотезой в настоящее время считается принадлежность Львиных ворот к комплексу строений Потешного дворца в Московском Кремле, а именно нахождении их с южной стороны его двора.

Преображенский период 
C начала XIX века по 1930 год ворота составляли портал Преображенского богадельного дома.

В 1928 Преображенские ворота по инициативе создателя и первого директора Музея архитектуры в Коломенском П. Д. Барановского были обмерены, выполнялась также их фотофиксация.

В 1930 была произведена их разборка с перевозом архитектурных деталей в Музей «Коломенское».

Коломенский период 
Перевезённые из Преображенского в Музей «Коломенское» ворота первоначально атрибутировались как «Львиные ворота Измайловского дворца». В пользу этого свидетельствовала близость Преображенского к Измайлову, откуда выводилась гипотетическая возможность происхождения их именно оттуда.

Сохранённые детали 

В настоящее время Львиные ворота в демонтированном виде хранятся в Государственном музее-заповеднике «Коломенское», где скульптуры львов экспонируются в помещении Сытного двора (XVII в.).

Львы последние три года не экспонируются в Сытном дворе. В подвальном помещении Передних ворот в Коломенском можно увидеть реконструкцию декора портала 17 века — из резных блоков, сохранившихся в составе Преображенского портала. Это выдающийся памятник реминисценции итальянской ренессансной резьбы в московском зодчестве 1630-х годов.

См. также 
 Экспедиция кремлёвского строения
 Преображенская старообрядческая община (Москва) (местонахождение Львиных ворот до 1930)

Примечания

Литература 
 Русакомский И. К. Ансамбль за Преображенской заставой конца XVIII — начала XIX в. // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. — М.: Наука, 1985. — С. 148—169.
 Русакомский И. К. «Львиные ворота» из Преображенского богадельного дома // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Пространство и пластика. — М.: Наука, 1991. — С. 62—74.
 Пётр Барановский: Труды, воспоминания современников / Составители: Ю. А. Бычков, О. П. Барановская, В. А. Десятников, А. М. Пономарёв; художник Л. П. Хаханова. — М.: Отчий дом, 1996. — 280 с. — 15.000 экз. — ISBN 5-7676-0010-4.
 Бугров А. В. Преображенское и окрестности. Очерки истории / Центр традиционной русской культуры «Преображенское». — М.: Научно-технический центр «КВАН», 2004. — 292 с. — ISBN 5-98554-009-X.
 Борисенкова А. А. «Львиные ворота» из собрания Государственного музея-заповедника «Коломенское»: реконструкция первоначального облика и происхождение памятника (Посвящается П. Д. Барановскому) // Архитектурное наследство. Вып. 46. — М.: КомКнига, 2005. — С. 96—106. — ISBN 5-484-00323-7.

Ссылки 
 Борисенкова А. А. «Львиные ворота» из собрания Государственного музея-заповедника «Коломенское»: реконструкция первоначального облика и происхождение памятника (Посвящается П. Д. Барановскому) на сайте arhi.ru
 Изучение и реставрация легендарных кремлёвских Львиных ворот на территории Коломенского музея // публикация в «Живом Журнале»

Утраченные ворота Москвы
Несохранившиеся здания Московского Кремля
Русская архитектура XVII века